L'espressione inglese Haxie (una combinazione tra le parole "hack" e "macOS") è stata coniata dagli sviluppatori della  Unsanity per descrivere i propri prodotti software. Gli "haxie" vengono utilizzati per modificare il comportamento standard del macOS attraverso un software chiamato APE, Application Enhancer, ed ha generalmente a che fare con l'interfaccia grafica.

Sebbene questi software siano a generalmente pagamento, ne esistono alcuni che sono scaricabili gratuitamente.

Questi haxie sono molto controversi nel mondo degli sviluppatori dei software per Macintosh; infatti gli haxie causano dei funzionamenti non previsti da Apple per il proprio Mac OS X rendendo complicato lo sviluppo di altre applicazioni che devono essere eseguite contemporaneamente agli stessi. Molti sviluppatori mettono in guardia di rimuovere i moduli Application Enhancer prima di contattare il servizio di assistenza per chiedere aiuto sull'uso del proprio software.

Collegamenti esterni 

 

Mac OS